«Утраченная Карелия» () — термин, используемый в Финляндии для территорий Выборгской и (частично) Куопиоской губерний, переданных в состав СССР согласно Московскому договору 1940 года. В состав «Утраченной Карелии» входят города Выборг, Сортавала и Приозерск, а также посёлки Приморск и Лахденпохья. Кроме того, в составе переданных территорий оказались 37 сёл и части 20 волостей. Общая площадь «Утраченной Карелии» составила 24,7 тыс. км² (1/10 площади страны). В общей сложности на ней проживало около 450 000 жителей, большинство из которых безвозвратно потеряли своё имущество.

История 

После заключения Московского мирного договора 12 марта 1940 года территория Выборгской губернии была разделена между Ленинградской областью и новообразованной Карело-Финской ССР. В состав Ленинградской области вошла только южная часть территорий Карельского перешейка от р. Сестры до озёр Вуоксинской системы, город Койвисто (Приморск), а также курортные посёлки Лаутаранта, Терийоки и Куоккала. Земли, лежащие севернее Вуоксинских озёр, вместе с городами Виипури (Выборг), Кякисалми и Сортавала вошли в состав вновь образованной «двенадцатой республики» Советского Союза — Карело-Финской ССР. Небольшие отдельные части Куопиоской губернии (волости Пялкъярви и Иломантси) также вошли в состав КФССР. Таким образом, северо-западная граница Ленинградской области совпала с той, по которой советское руководство прежде намеревалось установить государственную границу с куусиненской Финляндией.

25 июня 1941 года Финляндия встает на сторону стран Оси, нападает на Советский Союз и занимает утраченную, по Московскому договору 1940 года, территорию, а также Олонецкий перешеек вместе со столицей Карело-Финской ССР — городом Петрозаводск.

10 июня 1944 года Красная Армия начала крупномасштабное наступление, тем самым освободив Олонецкий и Карельский перешейки. Была проведена повторная эвакуация мирного населения и 19 сентября 1944 года Финляндия заключила перемирие. После войны весь Карельский перешеек вместе с землями севернее Вуоксинских озёр стали частью Ленинградской области. В дальнейшем, территориальные уступки Финляндии были зафиксированы Парижским мирным договором 1947 года.

После войны указом Сталина было инициировано массовое заселение этого района «на добровольных началах». В основном в этот район переехали жители из ближайших уголков РСФСР, УССР и БССР. В 1948—1949 гг.. большинство географических топонимов на Карельском перешейке было заменено на русские за исключением Выборга, носившего иную языковую форму имени.

В послевоенное время на Карельском перешейке были организованы колхозы и совхозы, а церкви стали использоваться в других целях: так, Коневский Рождество-Богородичный монастырь стал использоваться военными в качестве склада оружия, в то время как другие культовые сооружения (кирхи и церкви) были переоборудованы в кинотеатры или амбары.

Статистика 
До начала советско-финской войны на территории «Утраченной Карелии» проживало порядка 410 тыс. человек. финского населения. Численность шведского населения в Выборгской губернии составила лишь 1,4 %, тогда как средний показатель по Финляндии составлял 13 %. На территории «Утраченной Карелии» имелось 450 предприятий, на долю производства которых пришлось 10 % от всего промышленного потенциала Финляндии. Особое значение имели целлюлозные заводы, доля производства которых составила одну четверть от всего размера производства. Площадь сельского посева на территории «Утраченной Карелии» занимала 12 %, лесохозяйств — 11 %.

Современная ситуация 
В настоящий момент на территории «Утраченной Карелии» проживают порядка 350 тыс. человек, большую часть которых составляют русские. Незначительную часть населения составляют финны, ингерманландцы, карелы. Большая часть современного населения сосредоточена в Выборге, а также в северных пригородах Санкт-Петербурга (Курортный район). После распада СССР большинство колхозов и совхозов были реорганизованы в акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, часть предприятий была обратно приватизирована. Наиболее важную область промышленности составляет целлюлозный завод в Светогорске и нефтепортовый завод в Приморске.

Усилиями финнов были осуществлены работы по реконструкции Библиотеки Алвара Аалто и нескольких достопримечательностей в парке Монрепо.

Имущественные права 
Парижский мирный договор не регулирует положение частной собственности тех, чьё имущество оказалось на территории СССР. Весной 2006 года адвокат Кари Сильвенноинен обратился с призывом к гражданам Финляндии, требуя от них судиться с российскими властями и заявлять о наличии прав частной собственности, которые были потеряны после окончания войны. Иски подавал и сам Сильвенноинен, формально являясь наследником личного имения деда под Сортавалой. В феврале 2007 года Европейский суд по правам человека отклонил данный иск, заявив о необходимости рассматривания данного дела исключительно с позиции российского законодательства. В 2007 году Выборгский городской суд отклонил иск Сильвенноинена в связи с фактическим отсутствием прав на наследие, ссылаясь на положения Парижского мирного договора и законодательство СССР того времени. Аналогично была отклонена и апелляция в Санкт-Петербургском городском суде. В 2008 году ЕСПЧ окончательно отказал Сильвеннойнену в этом иске.

Согласно устоявшейся точке зрения, на территориях, перешедших из состава Финляндии в состав СССР, вступило в силу иное законодательство, не признающее существование частной собственности в стране как таковой. Кроме того, статья 29 Парижского мирного договора (Договор 20/1947), касающаяся денежной компенсации за причиненный материальный ущерб, содержит следующий текст:
 1. Финляндия отказывается от всех претензий любого характера, от имени Правительства Финляндии или финляндских граждан, к Союзным и Соединенным державам, связанных непосредственно с войной или вытекающих из мероприятий, предпринятых в силу существования состояния войны в Европе после 1 сентября 1939 года, независимо от того, находилась ли в это время соответствующая Союзная или Соединенная держава в состоянии войны с Финляндией или нет. Этот отказ от претензий включает нижеследующее:
 a) претензии в связи с потерями или ущербом, понесенными вследствие действий вооруженных сил или властей Союзных или Соединенных держав;
 --
 2. Положения настоящей статьи должны исключать полностью и окончательно все претензии указанного выше характера, которые отныне будут прекращены, кто бы ни являлся заинтересованной стороной.

Утраченные муниципалитеты Карелии

Полностью утраченные 
Полностью уступлены 37 волостей:

 Антреа
 Харлу
 Хейнйоки
 Хийтола
 Импилахти
 Яакимма
 Йоханнес
 Каннельярви
 Каукола
 Кирву
 Кивеннапа
 Койвисто (волость)
 Куолемаярви
 Куркийоки
 Кякисалми (волость)
 Лавансаари
 Лумиваара
 Метсяпиртти
 Муолаа
 Пюхяярви (Выборгская губерния)
 Рауту (Выборгская губерния)
 Рускеала
 Ряйсяля
 Саккола
 Салми
 Сейскари
 Соанлахти
 Сортавала (волость)
 Суйстамо
 Суоярви
 Териоки
 Уусикиркко
 Валкъярви
 Виипури (волость)
 Вуоксела
 Вуоксенранта
 Яюряпяя

Три города:
 Кякисалми
 Сортавала
 Виипури

Два посёлка:
 Койвисто
 Лахденпохья

Частично утраченные

Исторические области в Выборге и Карелии

См. также 
 Карельский вопрос
 Советско-финская война (1939—1940)

Примечания 

Российско-финляндские отношения
История Выборгского района (Ленинградская область)